

Галіна — місто, штат Аляска
 Галіна — місто, штат Іллінойс
 Галіна — місто, штат Канзас
 Галіна — місто, штат Меріленд
 Галіна — місто, штат Міссурі
 Галіна — селище, штат Огайо
 Галіна — переписна місцевість, штат Індіана

Див. також 
 Ґаліна (значення)